Asterisme (typografie), een teken bestaande uit drie 'sterretjes' (asterisken)
 Asterisme (sterrenkunde), een groepering van sterren die een figuur vormen maar geen sterrenbeeld zijn
 Asterisme (mineralogie), een sterachtig lichteffect bij mineralen